Chińska Republika Ludowa
 Konstrukcja strunobetonowa
 Odrodzenie Komunistyczne – włoska partia polityczna
 PRC – kod IATA portu lotniczego Prescotta w mieście Prescott (w Arizonie)